La Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) es una entidad integrada por las federaciones autonómicas de deportes de hielo, clubes deportivos, deportistas, jueces, árbitros, delegados técnicos y entrenadores de España que se dedican a los deportes de su competencia agrupados en esta federación.
Actualmente, el presidente de la RFEDH es Frank González.

El 27 de julio de 2017, S.M el rey Felipe VI le concedió a la federación el título de REAL, pasando a denominarse Real Federación Española de Deportes de Hielo.

Competencias 
La RFEDH ostenta la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional celebradas dentro y fuera del territorio español. Es competencia de la FEDH la elección de los deportistas que han de integrar las Selecciones o Equipos nacionales, en calidad de representación exclusiva del Estado español ante las federaciones internacionales a las que pertenece como miembro.

Especialidades deportivas 

La RFEDH se encarga de calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal de estas especialidades, así como los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en sus respectivas especialidades deportivas. También es responsabilidad de la RFEDH organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional de dichas especialidades que se celebren en el territorio del Estado.

Afiliaciones 
La RFEDH forma parte, como miembro afiliado, de las siguientes federaciones internacionales; éstas son los organismos mundiales dedicados a regular las normas de los deportes de hielo a nivel competitivo, así como de celebrar periódicamente competiciones y eventos internacionales en cada uno de sus deportes y en cada una de sus disciplinas.

También está inscrita en el Comité Olímpico Español, en calidad de federación con especialidades deportivas olímpicas.

Selecciones Nacionales 
La FEDH tiene selección nacional en varias disciplinas deportivas.

Enlaces externos 
Sitio web oficial
RFEDH en IIHF.com

Deportes de Hielo
Deportes de Hielo
Instituciones y organismos con sede en Madrid
Hockey sobre hielo en España
 Federacion Española
Patinaje artístico sobre hielo
Bobsleigh
Luge
Skeleton
Curling